oder  (engl. für Ausbruch) bezeichnet:
 die schlagartige Freisetzung von Methan aus Methanhydrat-Lagerstätten am Meeresboden
 Blowout (Tiefbohrtechnik) (Bohrlochausbruch), einen gefährlichen Ausbruch von Wasser, Öl oder Gas bei Tiefbohrungen
 das unkontrollierte Entweichen von (kontaminiertem) Material aus kerntechnischen Anlagen infolge eines Überdrucks
 Krampfader mit sichtbarer kugeliger Schwellung aufgrund defekter Perforansvene
 Blowout (Texas), einen Ort im Blanco County, Texas, Vereinigte Staaten
 englische Bezeichnung für einen Kantersieg 
 Blowout (Tatto), Schattierung bei (meist zu tief gestochenen) Tattoos

Siehe auch:

 Blow Out – Der Tod löscht alle Spuren, ein Film von Brian de Palma